ima više značenja.

 D-alanin—D-serin ligaza, enzim
 Vane Ivanović, atletičar